Кампос-дель-Рио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рио-Мула. Занимает площадь 47,8 км². Население 2169 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Campos del Río

Муниципалитеты Мурсии